Opisanie (łac. descriptio) − figura retoryczna polegająca na obrazowym, żywym przedstawieniu przedmiotu, zdarzeń.

Metoda często stosowana w warunkach cenzury.
Porównaj: ekfraza

Figury retoryczne